Nikolovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Николово) :
Nikolovo, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Nikolovo, village bulgare de l'obchtina de Montana, situé dans l'oblast de Montana ;
Nikolovo, village bulgare de l'obchtina de Roussé, situé dans l'oblast de Roussé ;